В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Indian Wells 1989, який проходив в рамках Туру WTA 1989, Мануела Малєєва здобула титул, у фіналі перемігши Дженні Бірн per 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Кріс Еверт (2-ге коло)
  Гелена Сукова (півфінал)
  Пем Шрайвер (чвертьфінал)
  Мануела Малєєва (переможниця)

 Лорі Макніл (1-ше коло) 
 Катаріна Ліндквіст (чвертьфінал) 
 Н Брандтке (2-ге коло) 
 Наталі Тозья (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 

Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Indian Wells